Italia
 Campidoglio – uno dei sette colli di Roma
 Piazza del Campidoglio – piazza di Roma sul colle omonimo
 Palazzo Senatorio – sede di rappresentanza del Comune di Roma e spesso chiamato Palazzo del Campidoglio
 Campidoglio – sotto-quartiere a ovest di Torino tra i quartieri Parella e San Donato
 Campidoglio – nella pianificazione delle colonie romane e latine costruite ex-novo o in quella delle città preesistenti riadattate ai principi romani, assieme al forum un tratto urbanistico caratteristico fu il Capitolium

 Stati Uniti d'America 
 Campidoglio – edificio di Washington, sede del Congresso degli Stati Uniti;
 Campidoglio – edificio di Montgomery, sede governativa dell'Alabama
 Campidoglio – edificio di Little Rock, sede governativa dello Stato dell'Arkansas
 Campidoglio – edificio di Denver, sede governativa dello Stato del Colorado
 Campidoglio – edificio di Dover, sede dell'istituzione esecutiva e legislativa del Delaware
 Campidoglio – edificio di Atlanta, sede governativa dello Stato della Georgia
 Campidoglio – edificio di Baton Rouge, sede dell'istituzione esecutiva e legislativa del Louisiana
 Campidoglio – edificio di Augusta, sede governativa dello Stato del Maine
 Campidoglio – edificio di Annapolis, sede governativa dello Stato del Maryland
 Campidoglio – edificio di Lansing, sede dell'istituzione esecutiva e legislativa del Michigan
 Campidoglio – edificio di Lincoln, sede governativa dello Stato del Nebraska
 Campidoglio – edificio di Albany, sede governativa dello Stato di New York
 Campidoglio – edificio di Columbus, sede del governo dell'Ohio
 Campidoglio – edificio di Providence, sede dell'istituzione esecutiva e legislativa del Rhode Island
 Campidoglio – edificio di Nashville, sede governativa del Tennessee
 Campidoglio – edificio di Richmond, sede governativa della Virginia
 Campidoglio – edificio di Austin, sede governativa del Texas
 Campidoglio – edificio di Montpelier, sede governativa dello Stato del Vermont
 Campidoglio – edificio di Bismarck, sede governativa dello Stato del Dakota del Nord
 Campidoglio – edificio di Boise, sede governativa dello Stato dell'Idaho
 Campidoglio – edificio di Carson City, sede governativa dello Stato del Nevada
 Campidoglio – edificio di Charleston, sede governativa dello Stato della Virginia Occidentale
 Campidoglio – edificio di Cheyenne, sede governativa dello Stato del Wyoming
 Campidoglio – edificio di Columbia, sede governativa dello Stato della Carolina del Sud
 Campidoglio – edificio di Concord, sede governativa dello Stato del New Hampshire
 Campidoglio – edificio di Des Moines, sede governativa dello Stato dell'Iowa
 Campidoglio – edificio di Frankfort, sede governativa dello Stato del Kentucky
 Campidoglio – edificio di Harrisburg, sede governativa dello Stato della Pennsylvania
 Campidoglio – edificio di Hartford, sede governativa dello Stato del Connecticut
 Campidoglio – edificio di Helena, sede governativa dello Stato del Montana
 Campidoglio – edificio di Honolulu, sede governativa dello Stato delle Hawaii
 Campidoglio – edificio di Indianapolis, sede governativa dello Stato dell'Indiana
 Campidoglio – edificio di Jackson, sede governativa dello Stato del Mississippi
 Campidoglio – edificio di Jefferson City, sede governativa dello Stato del Missouri
 Campidoglio – edificio di Juneau, sede governativa dello Stato dell'Alaska
 Campidoglio – edificio di Madison, sede governativa dello Stato del Wisconsin
 Campidoglio – edificio di Oklahoma City, sede governativa dello Stato dell'Oklahoma
 Campidoglio – edificio di Olympia, sede governativa dello Stato di Washington
 Campidoglio – edificio di Phoenix, sede governativa dello Stato dell'Arizona
 Campidoglio – edificio di Pierre, sede governativa dello Stato del Dakota del Sud
 Campidoglio – edificio di Raleigh, sede governativa dello Stato della Carolina del Nord
 Campidoglio – edificio di Sacramento, sede governativa dello Stato della California
 Campidoglio – edificio di Saint Paul, sede governativa dello Stato del Minnesota
 Campidoglio – edificio di Salem, sede governativa dello Stato dell'Oregon
 Campidoglio – edificio di Salt Lake City, sede governativa dello Stato dello Utah
 Campidoglio – edificio di Santa Fe, sede governativa dello Stato del Nuovo Messico
 Campidoglio di Porto Rico in San Juan, sede dell'assemblea legislativa di Porto Rico
 Campidoglio – edificio di Springfield, sede governativa dello Stato dell'Illinois
 Campidoglio – edificio di Tallahassee, sede governativa dello Stato della Florida
 Campidoglio – edificio di Topeka, sede governativa dello Stato del Kansas
 Campidoglio – edificio di Trenton, sede governativa dello Stato del New Jersey

 Campidoglio – primo edificio del genere ad essere costruito in America

 Campidoglio – edificio di Fagatogo sede governativa e legislativa del territorio delle Samoa Americane
 Campidoglio – edificio di Hagåtña sede governativa e legislativa del territorio del Guam
 Campidoglio – edificio di Charlotte Amalie sede governativa e legislativa del territorio delle Isole Vergini americane
 Campidoglio – edificio di Saipan sede governativa e legislativa del territorio delle Isole Marianne Settentrionali

 Altri paesi
 Campidoglio di Tolosa, municipio cittadino;
 Campidoglio di Bogotà, sede dell'assemblea legislativa della Colombia (Capitolio Nacional);
 Campidoglio di Caracas, sede dell'assemblea legislativa del Venezuela (Capitolio Federal);
 Campidoglio di L'Avana, ex sede del governo di Cuba, ora sede dell'Accademia delle Scienze di Cuba (El Capitolio).